Der Name Hiawatha steht für

 Hiawatha, Indianerhäuptling
 Das Lied von Hiawatha, Gedicht
 Hiawatha National Forest, Michigan
 Hiawatha (Zug), von der Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad und später von Amtrak betriebener Fernreisezug in den Vereinigten Staaten
 Hiawatha Line, Stadtbahn-Strecke zwischen Minneapolis und Bloomington
 Hiawatha Webserver, Software 
 Hiawatha Seiffert, Künstler 
 Hiawatha Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hiawatha Gletsjer, Gletscher in Grönland

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hiawatha (Colorado)
 Hiawatha (Iowa)
 Hiawatha (Kansas)
 Hiawatha (Michigan)
 Hiawatha (Oklahoma)
 Hiawatha (Utah)
 Hiawatha (West Virginia)
 Hiawatha Beach (South Dakota)

Siehe auch:
 Hiawatha Township